

О́рган 
 Орган в анатомії.
 Орган — частина структури влади.

Орга́н 
 Орга́н — музичний інструмент групи клавішно-духових інструментів, зокрема Орган Хаммонда.
 Орга́н (Орґан)  — варґан, обертонний самозвучний язичковий щипковий музичний інструмент.
 Орга́н — вид зброї.

Топонім 
 Орган () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї